

Sciences et techniques 
 La régénération est la capacité d'une entité vivante (génome, cellule, organe, organisme, superorganisme, écosystème) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité.
 La régénération naturelle est la faculté d'un écosystème à se reconstituer.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Regeneration est un film de Raoul Walsh, sorti en 1915.
 Régénérations est un épisode de la saison 4 de la série télévisée X-Files (1997).
 His Regeneration est un film muet américain écrit, réalisé, produit et interprété par Gilbert M. Anderson, sorti en 1915.
 The Regeneration of Apache Kid est un film muet américain réalisé par Francis Boggs, sorti en 1911.
 The Regeneration of Jim Halsey est un film muet américain réalisé par Colin Campbell, sorti en 1916.
 La régénération est un procédé physiologique dans la série britannique Doctor Who.
 Universal Soldier : Régénération () est un film américain réalisé par John Hyams, sorti en 2010.
 , film britannique sorti en 1997.

Histoire 
 La  est une période de l'histoire du Portugal, entre 1851 et 1868.
 La fontaine de la Régénération est un monument érigé en 1793 à l'emplacement de la Bastille détruite, à l'occasion d'une fête commémorant le premier anniversaire de la journée du 10 août 1792.
 Le processus de régénération a désigné dans la terminologie de la propagande et dans la langue populaire des années 1970-1980 les tentatives systématiques du pouvoir communiste de Bulgarie d'assimiler par la force la population musulmane du pays, principalement les Turcs mais aussi les Pomaks, les Roms et les Tatars.

Musique 
 Regeneration est un album de The Divine Comedy, sorti en 2011.

Religion 
 La Régénération spirituelle est un concept chrétien.

Voir aussi 
 Régénérationnisme, un mouvement intellectuel qui, à la charnière du , mène une profonde réflexion sur les causes de la décadence de l'Espagne en tant que nation.

Homonymie de titre